Група Г на Свјетском првенству 2022. одржана је од 24. новембра до 2. децембра 2022. У групи су играли Бразил, Србија, Швајцарска и Камерун. Бразил, Швајцарска и Србија су играли у групи о на првенству 2018. Двије првопласиране репрезентације прошле су међу најбољих 16, гдје су се укрштале са групом Х.

Бразил је завршио на првом мјесту са двије побједе и једним поразом, као и Швајцарска, али је Бразил завршио на првом мјесту због боље гол разлике. Камерун је завршио на трећем мјесту са четири бода, док је Србија завршила на последњем мјесту са једним бодом. У последњем колу, Камерун је постигао гол за побједу против Бразила у 92. минуту, што је био први пораз Бразила у групној фази од 1998, а такође, Камерун је постао прва репрезентација из Африке која је побиједила Бразил на Свјетском првенству. Бразил је постигао најмање голова у групи, док је Србија постигла највише, што је био први пут у историји Свјетског првенства да је екипа која је постигла најмање голова прошла даље, а екипа која је постигла највише испала. Ришарлизон, Венсан Абубакар, Александар Митровић и Брел Емболо су били најбољи стријелци групе са по два гола.

Побједник групе Г играо је у осмини финала са другопласираним из групе Х, док је другопласирани из групе Г играо против првопласираног из групе Х.

Тимови 

Састав репрезентација које су се такмичиле у групи одлучен је на жријебу који је одржан 1. априла 2022. Извлачен је по један тим из сваког од четири шешира, а састав шешира био је одређен на основу позиција на Фифиној ранг листи. Прво је извучен Бразил из првог шешира, који се квалификовао као побједник КОНМЕБОЛ квалификација. Из другог шешира извучена је репрезентација Швајцарске, која се квалификовала као побједник групе Ц у оквиру УЕФА квалификација. Из трећег шешира извучена је Србија, који се квалификовала као побједник групе А у оквиру УЕФА квалификација. У последњем колу квалификација, Србија је побиједила у гостима Португалију 2 : 1, голом у 90. минуту и пласирала се на првенство. Из четвртог шешира извучен је Камерун, који се пласирао као један од побједника трећег круга КАФ квалификација, побиједивши Алжир након продужетака, постигавши гол у 124. минуту, у последњим секундама судијске надокнаде времена.

Бразил, Швајцарска и Србија били су у истој групи и на првенству 2018. када је умјесто Камеруна у групи била Костарика. На првенству 2018. Швајцарска је побиједила Србију 2 : 1 у претпоследњем колу и касније се пласирала у осмину финала; Џердан Шаћири и Гранит Џака су постигли голове, које су прославили направивши рукама симбол двоглавог орла, који представља Грб Албаније, што је у Србији схваћено као провокација, због чега су се очекивале велике тензије на њиховој утакмици.

Резултати

Прво коло

Швајцарска—Камерун

Бразил—Србија

Друго коло

Камерун—Србија

Бразил—Швајцарска

Треће коло

Србија—Швајцарска

Камерун—Бразил

Табела и статистика

Фер-плеј 

Поени за фер-плеј користе се за одлучивање мјеста на табели у случају истог броја бодова и исте гол-разлике. Тим с мањим бројем негативних поена заузима више мјесто на табели. Поени се рачунају на основу добијених жутих и црвених картона у свакој утакмици групне фазе по следећем принципу:

 жути картон — минус 1 поен;
 други жути картон (индиректан црвени картон) — минус 3 поена;
 директан црвени картон — минус 4 поена;
 жути картон, а затим директан црвени картон — минус 5 поена.

Само једна казна се примјењује за истог играча на једној утакмици.

Листа стријелаца

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 Група Г на сајту -{worldfootball.net}-

Светско првенство у фудбалу 2022.